Тур де Франс 2020 () — 107-я шоссейная многодневная велогонка по дорогам Франции. Гранд-тур проходил с 29 августа по 20 сентября 2020 года в рамках Мирового тура UCI 2020. Из-за пандемии COVID-19 впервые после окончания Второй мировой войны «Тур де Франс» проходил не в июле, как изначально было запланировано.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 19 команд категории UCI WorldTeam. Команда Total Direct Énergie лучшая проконтинентальных команд имеющий право на участие. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для Arkéa–Samsic и первый раз стартовая команда Vital Concept - B&B Hotels.

Всего на старт соревнования вышли 176 гонщиков.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Этап 9

Этап 10

Этап 11

Этап 12

Этап 13

Этап 14

Этап 15

Этап 16

Этап 17

Этап 18

Этап 19

Этап 20

Этап 21

Лидеры классификаций

Итоговые классификации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт www.letour.fr
 Тур де Франс 2020 на FirstCycling